«Долг и честь» () — пятнадцатый эпизод третьего сезона сериала «Полиция Майами».

Содержание 

1972 год, Сайгон. Кастилло (на то время агент УБН) вместе с полицейским Сайгона Нгуеном Ван Траном расследует убийство проститутки. Возле тела они обнаруживают надпись «VC Whore» (), написанную кровью. Тран полагает, что руководство Кастилло ничего не сделают с этим, в то время как Кастилло обеспокоен тем, что местная полиция не заинтересована в том, чтобы поймать убийцу. 

1987 год. В Майами появилась точно такое же убийство. Кастилло хочет, чтобы отдел нравов был в полной готовности, и сообщает об убийствах в деталях, потому что знает, что они будут такими же: никаких признаков насилия, кроме сломанной шеи; Нет отпечатков пальцев; Орудие убийства — боевой нож Ka-Bar.

Кастилло убежден, что вьетнамский убийца находится в Майами — хотя жертва не была вьетнамской, она соответствовала профилю: женщина с длинными темными волосами.

Создание

Эфир 
«Долг и честь» вышел в эфир на телеканале NBC 6 февраля 1987 года. По шкале Нильсена «Долг и честь» получил рейтинг 16,3.

Отзывы

Музыка

Примечания

Ссылки 
 

Серии «Полиции Майами»